G81 oder G 81 steht für:
 HMAS Quiberon (G81), australischer Zerstörer der Q- und R-Klasse
 Hemiparese und Hemiplegie (ICD-10-WHO-Code), siehe Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme #Krankheitskapitel
 Temecula Observatory (Sternwartencode), siehe Liste der Sternwarten-Codes

G.81 steht für:
 Fiat G.81, italienisches Flugzeug von Fiat Aviazione, siehe Fiat G.80

Abkürzung